Yangi Qaleh Airport är en flygplats i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Takhar, i den nordöstra delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Kabul. Yangi Qaleh Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Yangi Qaleh Airport är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer öster om Yangi Qaleh Airport. Runt Yangi Qaleh Airport är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Yangī Qal‘ah,  kilometer väster om Yangi Qaleh Airport.

Trakten runt Yangi Qaleh Airport består till största delen av jordbruksmark.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Takhar (provins)